Цветое́ды () — род певчих птиц из семейства цветоедовых.

Объединяет птиц, которые встречаются преимущественно на Новой Гвинее и на Филиппинах. Другая часть ареала тянется от Индии через Китай до южных рубежей Австралазии. Живут они, как правило, в небольших группах на деревьях или в кустарниках. Не мигрируют, а остаются верными своим местам рождения.

Описание 
Это птицы малых размеров с короткими лапками и хвостами. Оперение не яркой окраски, оба пола почти не отличаются. У некоторых видов самцы отличаются более ярким оперением. На коротких клювах имеются выступы наподобие маленьких зубов, которые помогают поедать липкие фрукты. Их язык сворачивается в трубочку, что облегчает добычу нектара. Кроме него, они питаются ягодами и фруктами, а также насекомыми и пауками. Предпочитают жёлтые ягоды растения Loranthus longiflorus из семейства ремнецветниковых, являясь важным фактором распространения его семян.

Размножение 
Гнездо имеет круглую форму, подвешено к веткам деревьев, вход в него находится сбоку. В качестве строительного материала используются различные стебельки, а также паутина. В кладке от двух до четырёх яиц.

Виды 
В состав рода включают следующие виды:

Примечания 

Цветоедовые
Роды птиц